Анна-Катерина Бранденбурзька — перша дружина короля Данії і Норвегії Кристіана IV
 Анна-Катерина де Ланьвіль, Мадам Гельветіус — відома власниця французького салону епохи Просвітництва
 Анна Катерина Констанція Ваза — польська принцеса, дочка короля Сигізмунда III і Констанції Австрійської
 Анна Катерина Радзивілл — культурно-просвітницька, політична діячка, меценатка часів Речі Посполитої